Касаево — название населенных пунктов:

Россия 

 Касаево — деревня в Агрызском районе Татарстана.

Украина 

Касаево — село в Васильковском районе Днепропетровской области.